Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lowndes (ang. Lowndes County) – w stanie Alabama
 hrabstwo Lowndes (ang. Lowndes County) – w stanie Georgia
 hrabstwo Lowndes (ang. Lowndes County) – w stanie Missisipi